Exopalaemon är ett släkte av kräftdjur. Exopalaemon ingår i familjen Palaemonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Exopalaemon